Bang, Pt. 2, kortweg Bang 2,  is een solo-mixtape van de Amerikaanse rapper Chief Keef, uitgebracht op 15 augustus 2013 onder Glory Boyz Entertainment. De mixtape werd gehost door DJ Holiday, Mike Epps en Micheal Blackson. Het is een vervolg op Keef's eerste officiële mixtape Bang en is zelf een voorganger van zijn geplande studioalbum Bang 3.

Tracklist 

Muziekalbum van Chief Keef
Bang 2